Локомоти́вная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Локомотивная улица (Арзамас)
 Локомотивная улица (Архангельск)
 Локомотивная улица (Великий Новгород)
 Локомотивная улица (Казань)
 Локомотивная улица (Красноярск) 
 Локомотивная улица (Липецк)
 Локомотивная улица (Новосибирск)
 Локомотивная улица (Петрозаводск)
 Локомотивная улица (Тюмень)
 Локомотивная улица (Ульяновск)

Украина 
 Локомотивная улица (Донецк) 
 Локомотивная улица (Киев) 
 Локомотивная улица (Симферополь)